MTV Hits es un canal musical de televisión por cable perteneciente a MTV en varios mercados internacionales. Podría referirse a:

 MTV Hits (Australia)
 MTV Hits (Europa)
MTV Hits (Francia)
 MTV Hits (Italia)
 MTV Hits (Latinoamérica) MTV Hits (Reino Unido e Irlanda)También, este término podría referirse a:

 MTV Hits, programa de videos musicales de principios de los 2000 en MTV.
 MTV Hits, programa diario de videoclips de MTVLA emitido del 7 de septiembre de 2015 al 4 de agosto de 2017 en la señal norte, mientras que en la señal sur dejó de verse hasta el 1 de julio de 2022.
 NickMusic, un canal de televisión estadounidense antes conocido como MTV Hits desde el 1 de mayo de 2002 hasta el 9 de septiembre de 2016.
 VH1 MegaHits''', un canal brasileño antes conocido como MTV Hits desde 2002 hasta 2010.